Caprara ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Caprara (1627–1691), kaiserlicher General und Diplomat
 Enea Antonio Caprara (1631–1701), kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Giovanni Battista Caprara (1733–1810), italienischer Kardinal

 Caprara ist ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Gualdo Tadino in der Provinz Perugia